Окръг Барнс () се намира в югоизточната част на Северна Дакота с площ 3919 km², и население 10 734 души (2017). Главен град на окръга е Вали Сити.

Население

Източници 

Окръзи в Северна Дакота